Schmidiger ist der Familienname folgender Personen:

 Jerome Schmidiger (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Reto Schmidiger (* 1992), Schweizer Skirennfahrer